Morąg – comune polacco nel Distretto di Ostróda.
Morag – moshav di Gush Katif.
Morag – diminutivo del nome proprio di persona scozzese femminile Mór.
Morag – mostro lacustre che abiterebbe il Loch Morar, nell'Highland.